Vélo : apocope de vélocipède, synonyme de bicyclette ou de cycle.
 Vélo : sorte de burin.

Patronyme 
Velo est un nom de famille notamment porté par : 
 Maks Velo : artiste et intellectuel albanais ;
 Marco Velo : cycliste italien.

Toponyme 
 Vélo, ville en Grèce.